

Баскольський сільський округ — адміністративна одиниця, Бескарагайський район, Абайська область
 Баскольський сільський округ — адміністративна одиниця, Майський район, Павлодарська область